Bothriomyrmex atlantis perfidus é uma espécie de inseto do gênero Bothriomyrmex, pertencente à família Formicidae.

Formicidae
Espécies descritas em 1926